Independenţa kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Independența (Călărași)
 Independența (Constanța)
 Independența (Galați)